Le gouvernement Juncker-Asselborn peut faire référence au :
 Premier gouvernement Juncker-Asselborn, du  au  ;
 Deuxième gouvernement Juncker-Asselborn, du  au .

Voir aussi 
 Jean-Claude Juncker
 Jean Asselborn
 Gouvernement du Luxembourg